Лишов (, ) — город в районе Ческе-Будеёвице Южночешского края Чехии. В городе расположен краеведческий музей Фрэнсиса Мирослава Чапека, частный музей музыкальных автоматов, музей пишущих машинок и выставочный зал Яна Рафаэля Шустера.

Население

Примечания